Си́мский (Верхнеси́мский) чугуноплави́льный и железоде́лательный заво́д — металлургический завод на Южном Урале, действовавший с 1763 до 1917 года. Входил в состав Симского горнозаводского округа. В годы Великой Отечественной войны на базе завода был создан Симский механический завод. На месте заводского посёлка ныне находится город Сим.

История

XVIII век 
Симский завод был основан симбирским купцом  и его партнёром  на основании указа Берг-коллегии от 10 мая 1759 года на реке Сим, в 150 верстах к северо-востоку от Уфы. Земля под строительство была выкуплена у башкир Оренбургской губернии. Строительство началось 5 июля 1759 года и длилось до 1762 года силами 130 мастеровых. Первоначально завод строился для передела в железо чугуна Катавского, а позднее — и Юрюзань-Ивановского завода.

К началу 1763 года были построены плотина и молотовая фабрика, в феврале того же года началось производство железа. К концу года было произведено 13,6 тыс. пудов. Во второй половине 1763 года была построена вторая молотовая фабрика. В 1766 году количество молотов увеличилось до 12, была запущена якорная фабрика с 1 горном. В 1764 году было произведено 34,9 тыс. пудов железа, в 1766 году — 61,3 тыс. пудов. С открытием навигации продукция завода отправлялась водным путём по рекам Сим → Белая → Кама → Волга на российские рынки.

В мае 1770 года в ходе экспедиции по России Симский завод посетил академик , отметивший в своих заметках красоту здешней природы.

В 1770 году на заводе работали 3 молотовые фабрики, якорная кузница и вспомогательные мастерские. В 1771 году были построены 4-я молотовая фабрика для производства кричного железа и две фабрики с 16 молотами для производства листового кровельного железа. В 1770—1773 на заводе строились две доменные печи. Строительство не было закончено из-за начавшейся Крестьянской войны. Перед войной на заводе работали 905 крестьян мужского пола, которые впоследствии присоединились к восставшим. 23 мая 1774 года завод был захвачен войсками Салавата Юлаева. Симский завод существенно пострадал в годы войны и простаивал до сентября 1777 года. Погибли 247 заводских крестьян. В течение 1775—1778 годов были восстановлены 2 домны, 2 кричные фабрики, якорная фабрика и кузница. Первая домна была запущена 9 сентября 1777 года. Вторая печь несколько лет оставалась запасной, а затем также стала работать в постоянном режиме.

В 1780году завод перешёл в собственность старшей дочери  Ирины Ивановны Бекетовой. Завод пользовался рудой Бакальского месторождения. С 1784 года значительная часть чугуна Симского завода отправлялась на переработку на Миньярский (Симский Нижний) завод, запущенный в 1782 году, что привело к сокращению собственных передельных мощностей. В 1797 году в составе завода функционировали 2 домны, 2 молотовых и 1 якорная фабрика. Среднегодовая производительность в 1775—1800 годах составляла 136,4 тыс. пудов чугуна. В распоряжении Симского и Миньярского заводов имелось 2478 крепостных мастеровых и работных людей и 3 действующих железных рудника, в том числе Тяжёлый и Успенский. В 1806 из 100 пудов руды получали 50 пудов чугуна.

XIX век 

В 1809 году дочь  Елена Петровна вышла замуж за , получив Симский завод в качестве приданого. В 1820—1840 годах завод несколько раз переходил по наследству к потомкам . В 1845 году завод стал собственностью братьев Ивана Петровича и Николая Петровича Балашовых. В первой половине XIX века количество кричных молотов достигло 14, появилась вагранка для чугунного литья. Завод стал производить посуду, чугунные решётки, колонны, плиты и другие изделия. В этот период лесная дача имела площадь 230 тыс. десятин, из которых ежегодно вырубалась 1/150 часть.

В 1842 году доменные печи имели высоту от лещади до верхнего края колошника 12,1 м, ширину в распаре — 3,2 м, в колошнике — 2,1 м. Воздух подавался 2 воздуходувными машинами с приводом от водяных колёс. Домны действовали 7—8 месяцев в году. Бо́льшая часть выплавляемого чугуна перерабатывалась в железо, незначительная доля продавалось в виде чугунного литья. Бо́льшая часть железа Симского завода отправлялась водным путём на продажу в Нижний Новгород.

В 1842 году на заводе был введён контуазский способ производства железа. Симский завод стал вторым (после Юрюзань-Ивановского) уральским заводом, освоившим новый способ. В 1845 году новым способом было произведено 19 % всего железа, в 1852 году — уже 60 %. В 1840-х годах завод обеспечивался рудой из 5 рудников, всего к заводу были приписаны 15 рудников. На рудниках работали до 300 подростков 13—18 лет и до 60 человек взрослых.

В 1859 году домна Симского завода производила в среднем 800—900 пудов чугуна в сутки, что было наилучшим показателем среди уральских доменных печей, которые выплавляли в среднем около 600 пудов в сутки.

К середине XIX века производство чугуна возросло до 340—350 тыс. пудов в год. В начале 1860-х годов производственные показатели снизились из-за отмены крепостного права и переходом на вольнонаёмный труд. Объёмы производства железа постоянно снижались из-за концентрации передельных мощностей на Миньярском заводе. В 1865 году через Симскую пристань было отгружено 34,8 тыс. пудов грузов, в 1868 году — 188,3 тыс. пудов. В 1875 году была построена отражательная печь для отливки чугунных изделий. В конце 1870-х годов домны Симского завода были переведены на горячее дутьё, также была построена вторая сталетомительная печь, было освоено производство медных изделий. Количество кричных горнов постоянно снижалось.

В 1870 году заводской посёлок насчитывал 470 дворов и 3213 жителей.

В 1883 году энергетическое хозяйство завода состояло из 2 водяных колёс общей мощностью в 40 , 2 турбин общей мощностью в 160  и 1 локомобиля. Высота домен от лещади до верхнего края колошника составляла 5,5 м; ширина в распаре первой домны — 1,4 м, второй — 1,5 м; ширина в колошнике — 0,9 м. Также в составе завода работали 5 кричных, 6 кузнечных и якорных горнов, 2 вододействующих и 4 паровых молота, 2 сталетомительных печи, 2 вагранки и 1 отражательная печь. Завод стал производить сортовое железо и чугунные литые изделия.

В 1888 году на заводе было освоено пудлинговое производство, в 1893 году — мартеновское. Кричное производство в этот же период было прекращено. С проведением в 1893 году Самаро-Златоустовской железной дороги завод получил доступ к круглогодичным сбытовым путям и стал производить мостовые части для железнодорожной отрасли. Завод был соединён конной железной дорогой с железнодорожной веткой. В 1894—1895 годах была увеличена высота домен, устроен колошниковый подъёмник, проведена воздушная канатная дорога для доставки руды и угля со складов к печам.

В 1897 году в заводском посёлке насчитывалось 5000 жителей, из которых 300 человек были заняты на основных заводских работах, около 800 человек — на вспомогательных.

В конце XIX века бо́льшая часть продукции была представлена мартеновскими болванками, которые отправлялись для прокатывания на Миньярский завод. В 1899 году домны имели высоту 11,3 м. Действие воздуходувки обеспечивалось паровой машиной в 105  и турбиной системы Жирарда в 120  На заводе действовали 2 мартеновских печи ёмкостью 12 и 8 т.

XX век 
В годы экономического кризиса начала XX века из-за технической отсталости завод оказался убыточным. Для привлечения инвестиций наследники  и  Балашовых в 1913 году учредили «Акционерного общество Симских заводов и первой на Урале фабрики сельскохозяйственных машин». Основной капитал общества составлял 12 млн рублей (12 тыс. акций по 1000 рублей). Семье Балашовых принадлежало 8200 акций, остальные — коммерческим банкам.

Убыточное прокатное производство было существенно сокращено, выпуск мартеновской стали и выплавка чугуна увеличены. В 1913 году в помещении литейной была основана фабрика сельскохозяйственных машин и орудий, выпускавшая бороны, веялки, повозки, чугунные отливки и поковки. Спрос на сельскохозяйственные инструменты и машины не оправдал ожиданий акционеров. В годы Первой мировой войны были получены заказы на изготовление военных повозок. В 1913—1914 годах была проведена модернизация рудников, позволившая увеличить производительность до 40 млн пудов руды в год.

В 1915 году на заводе работала 1 домна шотландской системы в кирпичной обмуровке высотой 16,2 м. Вторая домна простаивала из-за недостатка древесного угля. Производительность домны составляла 2,2 тыс. пудов чугуна в сутки. В литейном корпусе находились отражательная печь на 600 пудов чугуна и вагранка производительностью 200 пудов чугуна в час. Также в составе завода работала столярная мастерская, кузница, меховой цех и фабрика сельскохозяйственных машин, производившая до 300 военных повозок в месяц. На доменном производстве было занято 107 человек, на фабрике сельскохозяйственных машин — 395 человек.

В мае 1917 года из-за дефицита топлива была остановлена доменная печь. После остановки домны Симский завод производил чугунные отливки-изложницы для оборудования домен и мартеновских печей. 9 декабря 1917 года завод был национализирован.

После окончания Гражданской войны завод окончательно перешёл на производство сельскохозяйственных машин и инвентаря. Всего за время своего существования предприятие произвело 47,79 млн пудов чугуна.

В 1920-х годах завод был восстановлен и стал производить чугунное литьё. С началом Великой Отечественной войны в 1941 году в Сим были эвакуированы московские заводы № 444 и № 132, которые объединились на базе бывшего металлургического завода в единый Симский механический завод. В годы войны завод выполнял оборонные заказы для авиационной промышленности, в послевоенные годы выпускал блоки и агрегаты для самолётов. В 1990-е годы завод был преобразован в Симский агрегатный завод, производящий товары народного потребления и детали машин.

Ныне на месте заводского посёлка находится город Сим.

См. также 
 Уральская горнозаводская цивилизация
 Металлургические заводы Урала

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 
 
 
 

Металлургические заводы Российской империи
Металлургия Урала
Исчезнувшие предприятия Российской империи